Сфакья́ () — община (дим) в Греции. Находится на западе Крита на побережье Ливийского моря, на юго-востоке периферийной единицы Ханьи в периферии Крите. Большую часть общины занимают горы Лефка-Ори. Община соответствует исторической области Сфакье. Население 1889 жителей по переписи 2011 года. Площадь 467,589 квадратного километра. Плотность 4,04 человека на квадратный километр. Административный центр — Хора-Сфакион. Димархом на местных выборах 2014 года избран Иоанис Зервос (). Община осталась неизменной с осуществлением программы «Калликратис».

Административное деление 
Община (дим) Сфакья включает 9 сообществ.

Население

Примечания

Ссылки 

 

Димы Крита
Ханья